Щи — традиционный русский суп из капусты
 Капустняк — традиционный суп из квашеной капусты
 Суп с капустой — французская кинокомедия